Монтрос има више значења:
 Монтрос (Вирџинија)
 Монтрос (Пенсилванија)